Invictus, ce qui signifie  en latin, peut faire référence à :
 Invictus, poème de l'écrivain William Ernest Henley ;
 Invictus, film réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2009 ;
 Invictus, parfum de Paco Rabanne lancé en 2013 ;
 Invictus Records, maison de disque américaine active entre 1968 et 1977 ;
 'Invictus', cultivar de rosier.

Voir aussi 
 
 Les Jeux Invictus (en anglais : Invictus Games)

ru:Непокорённый